Watt kan syfta på:

 Watt – härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt
 Watt (album) – sjätte albumet från 1970 av det brittiska bluesrockbandet Ten Years After
 Watt (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 Watt (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 Mount Watt – ett berg i Antarktis